Název Panské Mlýny má více sídel:
 Panské Mlýny (Černovice), část města Černovice v okrese Pelhřimov
 Panské Mlýny (Soběšice), osada spadající pod obec Soběšice v okrese Klatovy

Externí odkazy